Сла́лом (от  — наклонный и  — трек, тропа)

 Дисциплины сноуборда:
 Слалом 
 Параллельный слалом — олимпийская дисциплина
 Гигантский слалом
 Параллельный гигантский слалом — олимпийская дисциплина
 Дисциплины горнолыжного спорта:
 Слалом — олимпийская дисциплина
 Параллельный слалом
 Гигантский слалом — олимпийская дисциплина
 Параллельный гигантский слалом (впервые в Кубке мира проведён в сезоне 2015/16)
 Супергигант (супергигантский слалом)  — олимпийская дисциплина
 Дисциплины роллер-спорта:
 фристайл-слалом
 Гребной слалом — олимпийская дисциплина